La Dispute peut désigner :
 La Dispute, pièce de théâtre de Marivaux
 La Dispute, éditeur français
 La Dispute, un épisode de la série animée Les Supers Nanas.
 La Dispute, un groupe de metal américain.
 La Dispute, opéra de Benoît Mernier
 La Dispute, une émission de France Culture

Voir aussi
 La Dispute du Saint-Sacrement, fresque du peintre Raphaël.

Homonymie de titre